The Menace (engl.: „Die Bedrohung“) ist 
 der Name einer amerikanischen Edgar-Wallace-Verfilmung aus dem Jahr 1932, siehe Gucumatz#Verfilmungen

der Spitzname folgender Personen:
 Dennis Priestley (* 1950), englischer Dartspieler
 Dennis James (Bodybuilder) (* 1966), deutsch-amerikanischer Bodybuilder

Siehe auch:
 Dennis the Menace